João Fernandes Tavares, o visconde de Ponte Ferreira (Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1795 — Rio de Janeiro, 10 de julho de 1874), foi um médico, escritor e professor brasileiro.

Foi um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Agraciado visconde, em 16 de maio de 1872, por Portugal.

Ligações Exteriores
Visconde de Ferreira, museu-emigrantes.org

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
Viscondados de Portugal